Cede ist der Name folgender Personen:
 Franz Cede (* 1945), Dr. iur., MA IR, österreichischer Politik- und Rechtswissenschaftler und Diplomat

CEDE bzw. CeDe steht für:

 Carl Dehnhardt, 1882 gegründeter ehemaliger Fruchtsaft- und Limonaden-Getränke-Hersteller mit angeschlossener Mineralwasser-Fabrik
 CeDe.ch, Schweizer Onlinehändler von digitalen Medien
 CeDe Royal Döner, ehemaliger Name des Schweizer Lebensmittelhersteller Royal Döner
 Chronisch entzündliche Darmerkrankung

CEDE